Труновское — село в составе Труновского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

Название 
Первоначально село носило названия Терновское (Терновка) — по зарослям тёрна в окрестностях, и Новогеоргиевское (Ново-Георгиевское) — по имени генерала от кавалерии Георгия Арсеньевича Эммануэля, выделившего местным жителям землю. Второе наименование, по словам ставропольского краеведа В. Г. Гниловского, «не привилось и употреблялось только в официальных бумагах».

В 1935 году Терновское было переименовано в Труновское — в честь К. А. Трунова.

География 
Село расположено на берегу реки Терновки, в 51 км к северо-востоку от краевого центра — города Ставрополя и в 12 км к северо-востоку от районного центра — села Донского.

Юго-восточнее Труновского находится балка Терновка, нижняя часть которой является истоком одноимённой реки.

История 
Село основано в 1825 году (по другим данным — в 1826—1827 годах) на реке Терновке переселенцами из Екатеринославской, Курской и Тамбовской губерний.

В 1924 году в селе были созданы сельскохозяйственные товарищества «Новый Путь» и «Хлебороб». В 1929 году образован колхоз им. Луначарского, который в 1950 году объединился с колхозами им. Литвинова и «Красный боец» в укрупнённый колхоз — им. Будённого.

По состоянию на 1925 год село Терновское было центром Терновского сельсовета Московского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края (с 1937 года — Орджоникидзевский край, с 1943 года — Ставропольский край). Согласно «Списку населённых мест Северо-Кавказского края» на 1925 год, село состояло из 2963 дворов, в которых проживало 13 982 человека (7032 мужчины и 6950 женщин). В Терновском имелись 3 партийные организации, 2 библиотеки (избы-читальни), детский дом, 32 мелких промышленных предприятия (включая маслобойню, 9 кузниц и столько же мельниц), базар. В границах населённого пункта располагалось 5 прудов.

По данным переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю, в селе числилось 2975 хозяйств и 16 168 жителей (7629 мужчин и 8539 женщин), из которых 15 745 — русские.

До 16 марта 2020 года село было административным центром упразднённого Труновского сельсовета.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 2912 мужчин (47,57 %) и 3209 женщин (52,43 %).

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, 89 % населения — русские.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр «Дружба»
 Труновская сельская библиотека имени А. Д. Бахтинова
 Историко-краеведческий музей Труновского района
 Историко-краеведческий музей им. К. А. Трунова. Открыт 7 ноября 1960 года
 СПК «Родина». Образован 7 октября 1957 года как колхоз «Родина»

Образование 
 Детский сад № 1 «Аист»
 Детский сад № 23 «Берёзка». Открыт 29 октября 1992 года
 Средняя общеобразовательная школа № 2. Открыта 25 мая 1936 года
 Основная общеобразовательная школа № 8. Открыта 1 сентября 1970 года
 Основная общеобразовательная школа № 9
 Детская музыкальная школа

Русская православная церковь 
Труновское – единственное село в Ставропольском крае, на территории которого расположены сразу три храма. Причём это не маленькие часовни или переоборудованные под молельные дома строения, а полноценные архитектурные сооружения, воздвигнутые в середине 19 и начале 20 веков. Неслучайно с 2008 года столь пристальное внимание двум из них оказывает министерство культуры, выделяя средства на их восстановление. Речь идёт о храмах Живоначальной Троицы (освящён в 1907 году), который уже отремонтировали, и Покрова Пресвятой Богородицы (освящён в 1843 году), где работы в самом разгаре. Оба во времена СССР были закрыты и переоборудованы в ДК либо складские помещения. И только в храме преподобного Серафима Саровского богослужения не прекращались с 1942 года, и в 2012 году в селе отмечали 70-летие этого прихода.
 Троицкий храм
 Храм преподобного Серафима Саровского
 храм покрова пресвятой Богородицы

Люди, связанные с селом 
 Апальков Михаил Петрович (1925—2013) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., полный кавалер ордена Славы. Родился в селе.
 Бахтинов Андрей Дмитриевич (1946—1993) — поэт, автор сборников стихотворений «Журавлиное сердце» (2006), «Сказка моя родниковая»(2011). Похоронен на местном кладбище. Библиотеке села присвоено его имя. 
 Богачёв Иван Андреевич (16.06.1930), председатель колхоза «Терновский», Герой труда Ставрополья
 Ловянников, Николай Алексеевич (1925 — ?) — Герой Социалистического Труда
 Трунов Константин Архипович (1866—1920) — активный участник Первой мировой и гражданской войн.

Памятники 
 Братская могила 88 красных партизан, погибших в годы гражданской войны. 1918—1920, 1921 года
 Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны. 1918—1920, 1961 года
 Братская могила красных партизан и советских воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 1918—1920, 1942—1943, 1947 года
 Памятник В. И. Ленину. 1955 год
 Памятник В. И. Ленину. 1955 год
 Памятник К. А. Трунову. 1962 год
 Памятник И. В. Сталину. 2015 год

Кладбища 
В селе есть 3 открытых кладбища:
 Центральное (ул. Рабочая, 1). Площадь участка 52 532 м².
 Ленинское (ул. Рабочая, 69). Площадь участка 34 680 м².
 Колхозное (ул. Зольская, 84). Площадь участка 19 851 м².

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Труновского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке
Переименованные населённые пункты России